Există mai multe persoane cu numele complet Lucian Ionescu:
Lucian Ionescu (n. ?) – actor român
Lucian Ionescu (?–?) – general român